Accent kan avse:

Språk 
 Accent – en person talar ett andraspråk med avvikande språkljud, språkrytm och intonation, se brytning (språk)
 Accenttecken – en liten streckmarkering som används i skrift
 Ordaccent – en fonetisk term som avser hur ord betonas
 Tonaccent – en fonetisk term som avser grundtonskontur

Övrigt 
 Accent (båtmodell) – en segelbåt konstruerad av Peter Norlin och bygd av Albin Marin
 Accent (publikation) – tidning utgiven av IOGT-NTO
 Hyundai Accent –  en personbil tillverkad av Hyundai Motor Company